Beroldingen bezeichnet:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Seelisberg, Kanton Uri, Schweiz

Beroldingen ist ein Familienname
 Beroldingen (Adelsgeschlecht) schweizerisch-deutsches Adelsgeschlecht mit Ursprung im Schweizer Kanton Uri

Personen:
 Egon Reichsgraf von Beroldingen (1885–1933), deutscher Jagdflieger und Fußballfunktionär, Ehemann von Nora von Beroldingen
 Franz Cölestin von Beroldingen (1740–1798), deutscher Theologe und spekulativer Geologe
 Josef Anton Euseb von Beroldingen (1703–1776), deutscher Adeliger
 Joseph Anton Siegmund von Beroldingen (1738–1816), deutsch-schweizerischer Domherr und Priester; Freund Goethes
 Joseph Ignaz von Beroldingen (1780–1868), deutscher Offizier und Diplomat im Dienste des Königs von Württemberg
 Kunigunde von Beroldingen († 1700), Fürstäbtissin der Abtei Andlau
 Maria von Beroldingen (1853–1942), deutsche Malerin
 Nora von Beroldingen (1889–1953), deutsche Journalistin, Ehefrau von Egon Reichsgraf von Beroldingen
 Paul Joseph von Beroldingen (1754–1831), deutscher Diplomat und Politiker
 Sebastiano Beroldingen (1818–1865), Schweizer Anwalt, Politiker, Tessiner Staatsrat und Ständerat